Чемпіонат Мальти з футболу 2004—2005 — 90-й сезон чемпіонату Мальти з футболу. Титул втретє поспіль здобула Сліма Вондерерс.

Учасники

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Мсіда Сент-Джозеф було знято 2 очки.

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Біркіркара взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубка Мальти 2004—2005.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті soccerway
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті rsssf

2004—2005
Мальта
Мальта
2004 у Мальті
2005 у Мальті